La elección para gobernador de Pensilvania de 2022 se realizó el 8 de noviembre. El gobernador demócrata titular Tom Wolf tiene un mandato limitado y no puede buscar la reelección para un tercer mandato consecutivo. Las elecciones primarias se realizaron el martes 17 de mayo de 2022.

Primaria demócrata

Candidatos declarados 

 Josh Shapiro, fiscal general de Pensilvania (2017-presente).

Primaria republicana

Candidatos

Declarados 
 Lou Barletta.
 Joe Gale.
 Charlie Gerow.
 Doug Mastriano.
 William McSwain.
 Dave White.
 Nche Zama.

Retirados 

 Jake Corman.
 Melissa Hart.

Resultados

Resultados

Generales

Por condado

Referencias 

Gobernador_2022
Pensilvania